Diocesi di Filippopoli di Arabia – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Arcidiocesi di Filippopoli di Tracia – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Diocesi di Sofia e Filippopoli – sede della Chiesa cattolica in Bulgaria